Дзёё:

 Дзёё — город в Японии, находящийся в префектуре Киото.
 Дзёё кандзи — список иероглифов, которым Министерство образования Японии рекомендует ограничиваться в повседневном употреблении.